A Rádio Atlântida Passo Fundo é uma estação de rádio brasileira com sede em Passo Fundo, RS. A rádio faz parte da Rede Atlântida e opera na frequência 97,1 MHz FM.
O coordenador de Produto e Programação da Atlântida Passo Fundo é Marcos Carvalho, que também atua como comunicador.

A rádio tem programação local de segunda a sexta, entre 9h e 11h e entre 15h e 18h.

Programação local 
 9h - Hashtag
 10h45 - Atlântida Hits
 15h - Tá Vazando na Rede
 16h - Tá Vazando
 17h - ATL Pop Rock
 17h45 - Atlântida Hits

Ver também 
 RBS TV Passo Fundo

Ligações externas 
Página oficial

Passo Fundo
A
Programação